Nyträsket kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Nyträsket (Jörns socken, Västerbotten, 721811-171800), sjö i Skellefteå kommun,  (1,36 km²)
Nyträsket (Jörns socken, Västerbotten, 722658-169860), sjö i Skellefteå kommun,  (15,8 ha)
Nyträsket, Norrbotten, sjö i Älvsbyns kommun,  (29,4 ha)
Nyträsket (Arvidsjaurs socken, Lappland, 724121-167912), sjö i Arvidsjaurs kommun och Skellefteå kommun,  (12,7 ha)
Nyträsket (Arvidsjaurs socken, Lappland, 727737-167200), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (64 ha)
Nyträsket (Lycksele socken, Lappland), sjö i Lycksele kommun,  (1,05 km²)
Nyträsket (Stensele socken, Lappland), sjö i Storumans kommun,  (36,7 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn